Павел Борисов:
 Борисов, Павел Алексеевич (род. 1986) — российский парафутболист, защитник паралимпийской сборной России. 
 Борисов, Павел Гаврилович (1889—1973) — советский ихтиолог, доктор биологических наук, лауреат Сталинской премии.
 Борисов, Павел Николаевич (1889—1942) — советский горный техник, экономист. 
 Борисов, Павел Сергеевич (род. 1956) — советский и российский бас-гитарист, наиболее известен по работе в группе «DDT».